Fox Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fox Lake (Illinois)
Fox Lake (Montana)
Fox Lake (Wisconsin)